Blumlein ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Blumlein (1903–1942), britischer Erfinder
 Michael Blumlein (1948–2019), US-amerikanischer Schriftsteller und Mediziner

Siehe auch:
 Blümlein